Озмитель — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озмитель, Евгений Кузьмич (1926—1994) — советский литературовед, доктор филологических наук, преподаватель, профессор Киргизского государственного университета.
 Озмитель, Фёдор Фёдорович (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда специального назначения «Гром», Герой Советского Союза.